O 34º Campeonato Europeu de Ginástica Artística Sênior foi realizado de 9 a 13 de dezembro de 2020 no Mersin Gymnastics Hall em Mersin, Turquia.. A competição estava originalmente programada para ser realizada de 27 a 31 de maio de 2020 em Baku, Azerbaijão, mas foi remarcada devido à pandemia de Covid-19. O evento foi remarcado para 9 a 13 de dezembro. Apenas 20 nações optaram por enviar atletas, já que a maioria dos países se retirou das competições coma pandemia de COVID-19 na Europa. A Academia Europeia proibiu a Federação Polonesa de Ginástica de enviar atletas devido a obrigações financeiras pendentes resultantes de sediar a edição de 2019 do evento.

Medalhistas

Quadro de medalhas

Ver também
Federação Internacional de Ginástica
União Europeia de Ginástica
Biografias dos ginastas

Ligações externas

Ginástica da Europa